Nome di due diverse stazioni ferroviarie della città di Amagasaki, in Giappone:
Stazione di Tsukaguchi (Hankyū)
Stazione di Tsukaguchi (JR West)